В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1998 года в североамериканской континентальной зоне (КОНКАКАФ), проходившего с марта 1996 по ноябрь 1997 года. Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир).

30 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1998 года. Североамериканская континентальная зона получила 3 (из 32) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в три этапа:
 Первый этап: , , , ,  и  (6 стран с наивысшим рейтингом ФИФА) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 24 команды были разбиты на две зоны (по географическому принципу):
 Карибская зона: 20 стран в турнире на выбывание в трёх раундах определяли 4 участников второго этапа:
 Первый раунд: 12 стран выходят сразу во второй раунд. 8 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго раунда.
 Второй раунд: 16 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального раунда.
 Финальный раунд: 8 стран были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Центральноамериканская зона: 4 страны были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли 2 участников второго этапа.
 Второй этап: 12 команд были разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Две лучшие команды каждой группы попадали в финальный этап.
 Финальный этап: 6 стран играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Три лучшие команды получали путёвки.

Первый этап

Карибская зона

Первый раунд 

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (6:3).

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (8:1).

 снялись,  вышли во второй раунд автоматически.

 вышла во второй раунд по сумме двух матчей (6:4).

Второй раунд 

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (2:0).

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (2:1).

 вышли в третий раунд по сумме двух матчей (9:1).

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (6:0).

 вышли в третий раунд по сумме двух матчей (6:1).

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (7:1).

 вышла в третий раунд по сумме двух матчей (2:0).

 снялись,  вышли в третий раунд автоматически.

Третий раунд 

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (7:2).

 вышли во второй этап по сумме двух матчей (12:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3:0).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2:2),  вышли во второй этап, забив больше мячей на чужом поле.

Центральноамериканская зона 

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (3:1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (6:2).

Второй этап

Группа 1 

 и  вышли в финальный этап.

Группа 2 
Куба сыграла все свои домашние матчи на выезде.

 и  вышли в финальный этап.

Группа 3 

 и  вышли в финальный этап.

Финальный этап 

,  и  получили путёвки.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, ОФК)

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 1998
1998